Estes são os resultados dos Playoffs da Conferência Americana da Liga Nacional de Futebol Americano de 2018. O campeão desta conferência garante vaga na grande final, o Super Bowl, contra o campeão da Conferência Brasileira.

Chaveamento dos Playoffs
Em itálico, os times que possuem o mando de campo e em negrito os times classificados.

 Campeões de Divisão e promovidos ao Brasil Futebol Americano de 2019.

Resultados

Wild Card

Semifinais de Divisão

Finais de Divisão

Nacional Bowl

Ver também
 Playoffs da Conferência Brasileira

 a.  O Ijuí Drones desistiu da disputa dos Playoffs. Assim, foi declarado vencedor da partida por 49 a 0 (W.O.), o Maringá Pyros. Devido a sua desistência foi aplicada multa administrativa de R$ 3 mil e a não participação da Liga Nacional de 2019.

Ligações externas 
 Classificação da Liga Nacional no Futebol Americano Brasil
 Classificação da Liga Nacional no Salão Oval
 Facebook oficial da Liga Nacional
 Facebook oficial do CBFA

Campeonato Brasileiro de Futebol Americano de 2018